2 miejscowości w Polsce:
 Borzykowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Borzykowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Kołaczkowo